Destrée ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Joseph Destrée (1827–1888), holländischer Landschaftsmaler
 Jules Destrée (1863–1936), belgischer Schriftsteller, Jurist und Politiker
 Pierre Destrée (* 1962), belgischer Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker

Siehe auch:
 D’Estrées